Молодёжный теа́тр — название многих театров:

 Молодёжный театр — театр в Нижнем Тагиле.
 Молодёжный театр — любительский театр в Обнинске.
 Молодёжный театр () — театр для детей и юношества в Эспоо (Финляндия).

 Молодёжный театр «Колесо» — любительский театр в Витебске.
 Волгоградский молодёжный театр
 Государственный молодёжный театр Литвы — театр в Вильнюсе.
 Российский академический молодёжный театр
 Ростовский молодёжный театр
 Санкт-Петербургский государственный Молодёжный театр на Фонтанке — государственный театр в Санкт-Петербурге.
 Челябинский молодёжный театр
 Молодёжный театр «На Абрамцевской» — театр в Москве.
 Молодёжный театр «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко — театр в Тюмени.
 Молодёжный театр «Лайт» — театр в Самаре.
 Краснодарский муниципальный молодёжный театр — театр в Краснодаре.